Лоби:

 Лоби — народ в Западной Африке.
 Лоби — язык гур, на котором говорит народ лоби в Буркина-Фасо и в Кот-д’Ивуаре.
 Лоби Старз  — нигерийский футбольный клуб из Макурди.
 Стручковая фасоль, от  (лоби) или  (лобио)

См. также 
 Лобби (значения)